Dans la mythologie grecque, Asclépios est le dieu de la médecine.
 Asclépios de Tralles est un philosophe byzantin du .
 (4581) Asclépios est un astéroïde.
 Saint Asclepios ou Ascelepios est, avec Jacques, un ascète des déserts de Syrie ; fêté le 27 février.